Morte bianca – nome comune della sindrome della morte improvvisa del lattante
Morte bianca – incidente mortale che si verifica sul lavoro (l'aggettivo allude all'assenza di una mano formalmente responsabile dell'accaduto); più comune l'uso del plurale "morti bianche";
Morte bianca – decesso che sopraggiunge in alta quota (o nella zona della morte), assopendosi incidentalmente senza più risvegliarsi tra i ghiacci o la neve per lo stremo, la carenza di ossigeno, la disidratazione, l'ipotermia e l'assideramento;
Morte bianca – romanzo di Clive Cussler;
Morte bianca – soprannome del cecchino finlandese Simo Häyhä.